

Geografia

Austria 
 Pötting – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Niemcy 
 Pötting – dzielnica Ebersberga

Osoby 
 Sebastian von Pötting – austriacki biskup